Forshaga (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Forshaga (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.